Лу́ка Кастелла́цци (; 19 июля 1975, Горгондзола, Италия) — итальянский футболист, вратарь.

Карьера 
Свою профессиональную карьеру Лука начал в итальянской «Монце». Однако его профессиональный дебют в Серии A состоялся, когда он находился в аренде в «Брешиа» в 2000 году. После нескольких аренд в «Реджине» и «Катании» он стал первым вратарём клуба. После вылета «Брешиа» в 2005, перешёл в «Сампдорию». В феврале 2008 года он продлил контракт с клубом на два года до 30 июня 2010 года. 13 апреля 2008 года, во время «Реджина» — «Сампдория», получает вывих правого плеча при столкновении с нападающим соперника Никола Аморузо. Он вернулся в игру 2 октября в матче первого раунда Кубка УЕФА против «Каунаса», завершившегося 1-2 для «Сампдории», в которой он также носит капитанскую повязку.

Летом 2010 Лука был куплен миланским «Интернационале». Свой первый матч провёл 29 октября в Серии А, отыграв 27 минут.

В «Интер» перешёл из «Сампдории» в августе 2010, контракт рассчитан на 2 года. Первый матч за «Интер» провёл 29 октября 2010 в Серии А против «Дженоа», заменив на 65 минуте Жулио Сезара. В клубе он призван заменить закончившего карьеру Франческо Тольдо. Второй матч провёл 2 ноября в Лиге чемпионов против английского «Тоттенхэма». 12 мая 2012 года Кастеллацци продлил контракт с «Интером» до 2014 года.

1 сентября 2014 года он был приобретен клубом «Торино», подписав годичное соглашение. Дебют состоялся 14 января 2015 года в Кубке Италии против «Лацио». По окончании сезона он продлил контракт с «Торино» до 30 июня 2016 года; как только он истек, он закончил карьеру игрока

Достижения 
 Обладатель Кубка Италии: 2011

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Торино»